Сергей Зеневич:
 Зеневич, Сергей Владимирович (род. 1978) — украинский баскетболист.
 Зеневич, Сергей Леонидович (род. 1976) — белорусский футболист и тренер.